Ženská dvouhra Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Osmnáct z nich si účast zajistilo v tříkolové kvalifikaci včetně tří šťastných poražených. Obhákyní titulu byla Australanka Ashleigh Bartyová, která v březnu 2022 ukončila profesionální kariéru.

Vítězkou se stala pátá nasazená Aryna Sabalenková, která získala svůj první grandslamový triumf, když ve finále otočila duel proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Stala se tak pátou grandslamovou šampionkou v otevřené éře, která získala svou první trofej po ztrátě úvodní finálové sady.

Absentující tenistky 

Japonská šampionka z let 2019 a 2021 Naomi Ósakaová se odhlásila bez udání důvodu. V týdnu před zahájením oznámila těhotenství, s plánem návratu na okruh v roce 2024. Nestartovala ani rumunská světová dvanáctka Simona Halepová, kterou Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu v říjnu 2022 dočasně suspendovala po pozitivním dopingovém testu na US Open 2022. Šestnáctá žena žebříčku Paula Badosová si ve čtvrtfinále závěrečné generálky na Adelaide International poranila stehno a musela odstoupit. Nedoléčené zranění kolena rovněž vyřadilo australskou jedničku a třicátou pátou hráčku světa Ajlu Tomljanovićovou, která kvůli bolesti v kolenním kloubu odstoupila z lednového United Cupu.

Turnaj 
V grandslamové dvouhře debutovalo deset hráček. 19letá Polina Kuděrmetovová s 18letou Dianou Šnajderovou odehrály první hlavní soutěž na okruhu WTA Tour. Třemi nejmladšími členkami startovního pole byly Češky, 15letá Brenda Fruhvirtová, 16letá Sára Bejlek a 17letá Linda Fruhvirtová. Celkově do soutěže zasáhlo sedm teenagerek mladších 20 let. Na grandslamu debutující Brenda Fruhvirtová se stala pátou nejmladší tenistkou, která prošla kvalifikačním sítem australského majoru a nejmladší singlistkou od 15leté Kosťukové v roce 2018. Linda Fruhvirtova se stala pátou singlistkou od roku 2010, která prošla do druhého týdne grandslamu před dovršením 18 let. V tomto ohledu navázala na Bencicovou, Anisimovovou, Świątekovou a Coco Gauffovou. Češka se zároveň stala první narozenou v roce 2005, která postoupila do čtvrtého kola majoru.

Pouze dva zápasy rozhodl až závěrečný 10bodový supertiebreak třetí sady. V prvním kole jej získala Donna Vekićová proti Oxaně Selechmetěvové a ve druhém kole obhájkyně finálové účasti Danielle Collinsová proti Karolíně Muchové. Nejdelší utkání ročníku, s délkou 3:12 hodiny, vyhrála ve druhém kole Laura Siegemundová nad Irinou-Camelií Beguovou. Do druhého a třetího nejdelšího zápasu nastoupila Collinsová, která na úvod vyřadila Kalinskou za 3:03 hodiny a poté Muchovovou po 2 hodinách a 55 minutách.

Podruhé v otevřené éře tenisu se do druhého týdne grandslamu, znamenajícího čtvrté kolo, probojovaly dvě Polky, Świąteková a premiérově i Magda Linetteová. Poprvé se tak stalo na Australian Open 2008. Postupem do osmifinále ukončila Linetteová na majorech sérii šesti porážek ve třetích kolech bez výhry, což byl mezi aktivními tenistkami sdílený rekord s Lauren Davisovou. V utkání šampionek dvou předchozích grandslamů vyhrála osmifinále Kazachstánka Jelena Rybakinová nad Polkou Igou Świątekovou po dvousetovém průběhu a zaznamenala první vítězství nad světovou jedničkou. Oplatila jí tak ostravskou porážku z října 2021 a vyrovnala vzájemnou bilanci. Vyřazení první hráčky Świątekové znamenalo, že se Australian Open 2023 stal prvním grandslamem v otevřené éře, na němž nepostoupil nikdo ze dvou nejvýše nasazených v mužské a ženské dvouhře do čtvrtfinále. 

Přes šestou ženu klasifikace Marii Sakkariovou prošla do prvního grandslamového osmifinále Číňanka Ču Lin, a to při svém dvacátém osmém startu na majorech. Premiérově zdolala členku elitní světové desítky. Druhou čínskou tenistkou v této fázi se stala Čang Šuaj. 

Světová trojka Jessica Pegulaová ovládla i páté grandslamové osmifinále a v této fázi udržela neporazitelnost. Ve čtvrtfinále majorů naopak ani popáté neuspěla, když vypadla s Viktorií Azarenkovou. Běloruska se stala čtvrtou hráčkou v otevřené éře grandslamu, která postoupila do semifinále majoru po deseti či více letech od předchozího účasti v této fázi turnaje (navázala tak na sestry Williamsovy a Capriatiovou).  Jelena Rybakinová se stala první kazachstánskou a Jeļena Ostapenková první lotyšskou čtvrtfinistkou dvouhry Australian Open bez ohledu na pohlaví.

Finále: První grandslam pro Sabalenkovou 

Do finálového souboje vstupovala jako mírná favoritka Aryna Sabalenková, které kromě žebříčkového postavení nahrával dosavadní průběh sezóny, ve které do finálového utkání neztratila ani set a ovládla všech deset dosavadních duelů i přípravný Adelaide International, zatímco Jelena Rybakinová zahájila ročník negativní zápasovou bilancí 1–2. Vzájemná bilance zápasů byla před zápasem v pozitivním poměru 3–0 pro Bělorusku, přestože všechny duely musel rozhodnout třetí set.

Do utkání vstoupila lépe úřadující wimbledonská vítězka Jelena Rybakinová, která ve třetí hře prolomila pěti získanými míči v řadě podání Sabalenkové. Sabalenková dokázala průběh setu vyrovnat, ale podruhé ztratila podání za stavu 4–4 a Kazaška následně dějství dopodávala a jako první hráčka v sezóně odebrala Bělorusce sadu. V úvodním gamu čelila druhého setu čelila Sabalenková dvěma brejkbolům, obě hrozby ale zlikvidovala a sama naopak svou podobnou šanci využila a šla do vedení 4–1, které udržela a vynutila si rozhodující sadu. V něm si tenistky držely podání až do stavu 3–3, kdy  výše postavená Sabalenková využila třetí šanci na zisk brejku. Za stavu 5–4, kdy podávala na vítězství, odvrátila jedinou šanci Rybakinové na návrat do zápasu a sama využila třetí svůj čtvrtý mečbol po dlouhém forehandu soupeřky.</sup> Na grandslamu tak otočila sedmý zápas v řadě, v jehož průběhu ztratila úvodní set, šňůru zahájenou na Australian Open 2021 a stala se 29. šampionkou australského majoru v otevřené éře. 

Před finálovým duelem Sabalenková držela neporazitelnost 20 setů v sezóně, což ve 21. století před ní dokázaly jen Anna Smašnovová (2002) a Agnieszka Radwańská (2013). Jako pátá šampionka grandslamu v otevřené éře vybojovala svou první trofej po ztrátě úvodní finálové sady. V tomto ohledu navázala na Richeyovou z French Open 1968, Ostapenkovou z French Open 2017, Keninovou z Australian Open 2020 a Rybakinovou z Wimbledonu 2022. Rovněž byla čtvrtou vítězkou majoru za předchozích 50 let, která první svá tři grandslamová semifinále prohrála stejně jako Gabriela Sabatini, Lindsay Davenportová a Jennifer Capriatiová.

Sabalenková tak získala svůj premiérový grandslamový triumf. Po Viktorii Azarenkové se stala druhou běloruskou vítězkou Australian Open. Celkově získala v kariéře 12. turnajový triumf a druhý v řadě, čímž zápasovou neporazitelnost v sezóně prodloužila na 11 vítězných duelů při bilanci setů 22–1. Na svou nejdelší 15zápasovou sérii ztrácela čtyři výhry. Finálový bodový zisk jí zajistil návrat na druhé místo žebříčku WTA, když na první Świątekovou ztrácela přes 4 000 bodů. Jelena Rybakinová se po skončení poprvé v kariéře posunula do elitní světové desítky, jíž uzavírala.

Jelena Rybakinová se stala první hráčkou melbournského majoru od Capriatiové v roce 2001, která v jediném ročníku vyřadila tři bývalé grandslamové šampionky a sedmou tenistkou na grandslamu za předchozích 50 let, jež po zisku prvního titulu dokázala postoupit do finále dalšího majoru v rozmezí jednoho roku (navázala tak na Serenu Williamsovou, Šarapovovou, Schiavoneovou, Ósakaovou, Bartyovou a Keninovou).

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

ženská dvouhra